Дидье́ Орио́ль (, родился 18 августа 1958) — французский автогонщик, раллист; четырёхкратный победитель чемпионата Франции по ралли; чемпион мира по ралли 1994 года. Родился в Монпелье, и первоначально работал водителем в скорой помощи. Ориоль получил известность в чемпионате мира по ралли в 1990-е. Он стал чемпионом мира по ралли в 1994-м (первый француз — чемпион мира по ралли). Является рекордсменом по количеству побед на Ралли Корсики (6 побед). Получил прозвище «Шевалье асфальта» за то, что очень силен был на асфальтовых трассах (таких как Ралли Корсики, Ралли Испании).

Карьера 

В возрасте 21 года, Ориоль начал участвовать в ралли на старом Simca 1000. Он выступал на Simca два года, затем он пересел на Renault 5 Turbo, на этом автомобиле он выступал на чемпионате Франции по ралли. В 1986 году на автомобиле MG Metro 6R4 он выиграл свой первый Чемпионат Франции по ралли. После этого он на Ford Sierra RS Cosworth выиграл чемпионат Франции 1987 и 1988 годов.
Ориоль выиграл своё первый этап в WRC в 1988 году Ралли Корсики на Ford Sierra RS Cosworth. C 1989 года Ориоль выступает в команде Martini Lancia где на протяжении трех сезонов водит доминирующую в те годы Lancia Delta Integrale. В 1992 году он выиграл шесть этапов в календаре чемпионата мира, что стало рекордом (побит в 2005 году Себастьяном Лёбом), но слабые результаты на других этапах не позволили Ориолю стать чемпионом мира (чемпионом стал Карлос Сайнс).

В 1993 Ориоль перешёл в команду Toyota, и выиграл чемпионат мира в 1994 за рулем одного из самых легендарных раллийных болидов — Toyota Celica GT-Four ST185. В 1995 году Ориоль в составе команды Toyota был вовлечен в скандал на Ралли Испании, результатом которого стала дисквалификация команды и её пилотов из чемпионата мира 1995 и 1996 годов. В 1996 Ориоль участвует лишь в двух этапах чемпионата мира. Он поехал за Subaru в Ралли Швеции и за Mitsubishi в Ралли Сан-Ремо. В 1997 году он участвует на Ралли Монте-Карло на частном Ford, и выступил на паре этапов на новой Toyota Corolla WRC. За рулем Toyota он завоевал две победы в двух последующих сезонах. Когда Toyota ушёл из чемпионата мира по ралли по окончании 1999 года, Ориоль перешёл в SEAT. В конце сезона испанский производитель ушёл из WRC. Ориолю удалось подписать контракт с Peugeot на 2001 год, но ему редко удавалось быть быстрее его напарника по команде Маркуса Гронхольма. В 2003 году Ориоль подписал контракт с командой Skoda. Ориоль был ответственным за развитие Škoda Fabia WRC.

Титулы

Победы на этапах чемпионата мира 
Ориоль побеждал на 9 разных ралли.
{|class="wikitable"
! №
! Ралли
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Корсики
| 1988
|  Бернар Окселли
| Ford Sierra RS Cosworth
|-
| 2
|  Ралли Корсики (2)
| 1989
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta Integrale
|-
| 3
|  Ралли Монте-Карло
| 1990
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 4
|  Ралли Корсики (3)
| 1990
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 5
|  Ралли Сан-Ремо
| 1990
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 6
|  Ралли Сан-Ремо (2)
| 1991
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 7
|  Ралли Монте-Карло (2)
| 1992
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 8
|  Ралли Корсики (4)
| 1992
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 9
|  Ралли Греции
| 1992
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 10
|  Ралли Аргентины
| 1992
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 11
|  Ралли Финляндии
| 1992
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 12
|  Ралли Австралии
| 1992
|  Бернар Окселли
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 13
|  Ралли Монте-Карло (3)
| 1993
|  Бернар Окселли
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 14
|  Ралли Корсики (5)
| 1994
|  Бернар Окселли
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 15
|  Ралли Аргентины (2)
| 1994
|  Бернар Окселли
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 16
|  Ралли Сан-Ремо (3)
| 1994
|  Бернар Окселли
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 17
|  Ралли Корсики (6)
| 1995
|  Дени Жироде
| Toyota Celica GT-Four
|-
| 18
|  Ралли Испании
| 1998
|  Дени Жироде
| Toyota Corolla WRC
|-
| 19
|  Ралли Китая
| 1999
|  Дени Жироде
| Toyota Corolla WRC
|-
| 20
|  Ралли Испании (2)
| 2001
|  Дени Жироде
| Peugeot 206 WRC
|}

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Ориоль был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 1984-87 годах Ориоль выступал на отдельных этапах (5) и набрал 13 баллов на Ралли Корсики 1987 и Ралли Сан-Ремо 1987. В 2002 и 2005 годах выступал на Ралли Монте-Карло, но до финиша не добрался.

Примечания

Ссылки

Награды и Достижения 

Родившиеся в Монпелье
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Раллисты Франции
Пилоты WRC из Франции